Il y a eu plusieurs guerres civiles au cours de l'histoire de l'Angleterre.
 la rébellion de 1088 ;
 l'Anarchie anglaise de 1138 à 1153 ;
 la révolte de 1173-1174 ;
 plusieurs guerres des Barons :
 la première guerre des Barons de 1215 à 1217 ;
 la seconde guerre des Barons de 1264 à 1267 ;
 la guerre des Despenser de 1321 à 1322.
 la guerre des Deux-Roses de 1455 à 1485 ;
 la Première révolution anglaise de 1642 à 1651 ;
 la rébellion de Monmouth en 1685.